Il singolare del Banka Koper Slovenia Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Tatiana Golovin era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Sara Errani ha battuto in finale 6–3, 6–3, Anabel Medina Garrigues.

Teste di serie

  Marija Kirilenko (quarti)
  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (semifinali)
  Anabel Medina Garrigues (finale)

  Cvetana Pironkova (primo turno)
  Marina Eraković (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Sara Errani (campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2008